Конуи ():

 Конуи — унитарная административная единица Уэльса со статусом города-графства.
 Конуи — город в Великобритании.
 Конуи — река в Уэльсе.
 Замок Конуи — средневековый замок, находится в графстве Карнарвоншир в Уэльсе.
 Висячий мост Конуи — пешеходный мост в графстве Конуи через реку Конуи.